Вице-президент Республики Таджикистан () — одно из высших должностных лиц в Таджикистане с 1 декабря 1990 года по 11 мая 1992 года. Вице-президент Таджикистана являлся вторым человеком в государстве после Президента Республики Таджикистан.

Список вице-президентов Таджикистана

См. также 
 Президент Республики Таджикистан

Примечания 

Политика Таджикистана